El vuit-cents o huit-cents (escrit 800 o DCCC segons el sistema de numeració utilitzat) és un nombre natural múltiple de cent que segueix al nombre 799 i precedeix al nombre 801.
La seva representació binària és 1100100000, la representació octal 1440 i l'hexadecimal 320.
La seva factorització en nombres primers és 2⁵ × 5² = 800.

Ocurrències del vuit-cents
 Anys 800 i 800 aC

Nombres del 801 al 899 

800